Виталий Анатольевич Коняев  (род. 11 мая 1937, Кронштадт) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1998). Член КПСС с 1963 года.

Биография 
В 1958 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (класс Леонида Волкова).
С этого же года — актёр в Государственном академическом Малом театре. Самая известная роль в кино — Сергей Вохминцев в драме Владимира Басова «Тишина».

Фильмография 

  — Недоросль (фильм-спектакль) Вральман, учитель
  — Московский полицейский Каминский / «Le flic de Moscou» Crime sous hypnose (Франция) Егор
  — «Дорога в ад» Павел Иванович Милосердов, профессор
  — Недоросль (фильм-спектакль) Вральман, учитель
  — Каменный цветок (фильм-спектакль) барин
  — «Слушать в отсеках» Валентин Иванович Радько, старший офицер штаба флота, капитан 1-го ранга
  — Ревизор (фильм-спектакль) Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений
  — Этот фантастический мир. Выпуск 11 (фильм-спектакль) Джонни
  — Фома Гордеев (фильм-спектакль) Ефим, капитан «Ермака»
  — Король Лир (фильм-спектакль) герцог Корнуэльский
  — «Товарищ Иннокентий» Марков, полковник
  — Любовь Яровая (фильм-спектакль) Семён Скобцов, сын Марьи, белогвардеец
  — Беседы при ясной луне (фильм-спектакль) Николай, колхозный шофёр, муж Катерины
  — Русские люди (фильм-спектакль) Краузе
  — Оптимистическая трагедия (фильм-спектакль) Вайнонен
  — Признание (фильм-спектакль) Николай Маркин, знаменитый шифровальщик
  — Вариант «Омега» Карл Хонниман, унтерштурмфюрер (озвучил Юрий Саранцев)
  — «Старик» (фильм-спектакль) Павел, пасынок Мастакова
  — «Перед заходом солнца» (фильм-спектакль) Эрих Кламрот, муж Оттилии
  — «Самый последний день» (фильм-спектакль) Кукушкин
  — «Рождество в доме синьора Купьелло» (фильм-спектакль)
  — «Инженер» (фильм-спектакль) Николай Кореньков
  — «Звёздный час» (фильм-спектакль) Э. А. Рахья
  — «Самый последний день» эпизод (нет в титрах)
  — «Меченый атом» инспектор ГАИ
  — «День за днём» Игорь, ухажер Ксении
  — «Там, вдали, за рекой…» дядя
  — «Город под липами» / «Pilsēta zem liepām» Янис Балодис
  — «Улица Валентинова» (фильм-спектакль) революционер, выступает на митинге (эпизод)
  — «Счастливый человек» Никита Захарович, жених Оли, друг Димы, начальник на стройке
  — «Комендант Лаутербурга» (фильм-спектакль) 'Воробейцев  — «Белый флюгер» Дорохов Степан Денисович  — «Щит и меч» / «Schild und Schwert» Пауль (озвучил Эдуард Изотов)
  — «Двое и смерть» (фильм-спектакль) партизан  — «Про чудеса человеческие» Степан  — «Звёзды и солдаты» / «Red and the white, The» | «Csillagosok, katonák» (Венгрия, СССР) белогвардеец  — «Порт-Артур» (фильм-спектакль) Сергей Звонарев, прапорщик
  — «Тишина» Сергей Вохминцев  — «Цветок на камне» шахтёр в день похорон Ленина (нет в титрах)
  — «Чистое небо» Петя  — «Песня о Кольцове» Алексей Кольцов  — «Стучись в любую дверь» Алексей Громов, комсорг
  — «Наш корреспондент» Семён Слободков'', комбайнер на целине

Личная жизнь
Был женат на  Народной артистке РСФСР Нине Дробышевой. Дочь — актриса Елена Дробышева. От второго брака есть сын Дмитрий (1987).

Награды 
 Орден Дружбы (2006).
 Народный артист Российской Федерации (1998).
 Заслуженный артист РСФСР (1974).

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Малый театр Москвы
Члены КПСС